Симметродо́нты  — группа мезозойских млекопитающих, ранее рассматривалась в ранге отряда. Отличительным признаком группы является особой треугольной формы моляры. Жили с конца триасового периода до конца мелового периода. Большинство исследователей в XXI веке пришли к выводу, что они не представляют собой отдельную монофилетическую группу. Тем не менее, название «Symmetrodonta» до сих пор неформально используется некоторыми исследователями для удобства. Другие исследователи сохранили таксон в ранге инфракласса, уменьшив его объём до 4 вымерших родов. У симметродонта Origolestes lii, найденного на северо-востоке Китая в ареале так называемой , слуховые и жевательные кости были полностью разделены, но у него присутствует , которой у современных млекопитающих нет.

Примечания

Литература 
 Averianov A. O. (2002). Early Cretaceous «symmetrodont» mammal Gobiotheriodon from Mongolia and the classification of «Symmetrodonta». Acta Palaeontologica Polonica 47(4): 705—716. Completo.
 Tsubamoto T., Rougier G. W., Isaji S., Manabe M., Forasiepi A. M. (2004). New Early Cretaceous spalacotheriid «symmetrodont» mammal from Japan. Acta Palaeontologica Polonica 49(3): 329—346. Completo.

Вымершие млекопитающие